Закла́дка
 Закладка — специальное приспособление для пометки нужной страницы в книге.
 Закладка — приспособление применяемое в альпинизме и скалолазании для организации страховки.
 Закладка судна — торжественная процедура, начальный этап постройки судна.
 Закладка (сленг) — вид подслушивающего устройства.
 Закладка (сленг) — тайник с наркотическим веществом, изготовленный сбытчиком либо посредником для дальнейшего сбыта бесконтактным способом (бесконтактная форма сбыта наркотических средств, то есть исключается прямой, визуальный контакт между сбытчиком и покупателем).
 Программная закладка (сленг; ) — вид уязвимости программного или аппаратного обеспечения.
 Закладка () — ссылка на какой-либо ресурс, сохранённая в браузере для быстрого доступа.